

Zoologie 
Mulot est un nom vernauclaire ambigu désignant plusieurs espèces de rongeurs.

Patronyme 

 René Mulot (1683-1749), ecclésiastique français ;
 François-Valentin Mulot (1749-1804), ecclésiastique, théologien et homme politique français ;
 Louis-Georges Mulot (1792-1872), ingénieur et entrepreneur français ;
d'où la place Georges-Mulot, dans le  de Paris ;
 Marie-Antoinette Mulot (1919-1999), herboriste française ;
 Claude Mulot, né en 1942, cinéaste et scénariste français ;
 Jean-Jacques Mulot, né en 1948, rameur d'aviron français ;
 Jean-Paul Mulot, né en 1960, journaliste français ;
 Jérôme Mulot, né en 1981, auteur de bande dessinée français.

Divers 
 Mulot & Petitjean, entreprise de pain d'épices, fondée en 1796.

Patronyme normand